Instituut voor de Nationale Rekeningen
 International Normalized Ratio
 Indiase roepie
 Institut national de radiodiffusion